Флаг муниципального образования Бейсужёкское сельское поселение Выселковского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 12 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4657.

Описание 
«Полотнище жёлтого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее посередине чёрное с белыми деталями изображение летящей ласточки и окаймлённое по периметру двойной полосой — снаружи жёлтой, внутри красной с равномерно расположенными изображениями двенадцати жёлтых колосьев, шириной соответственно в 1/24 и 1/12 от ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражают исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Жёлтый цвет (золото) поля флага символизирует величие, богатство и процветание, прочность, достаток.

Красная внутренняя кайма аллегорически указывает на мужество и героизм жителей поселения, отдавших свою жизнь за Родину. Красный цвет символизирует труд, красоту, праздник.

Изображение ласточки символизирует любовь к малой родине, к матери, верность, новую жизнь — обновление, возрождение. Положение ласточки летящей ввысь символизирует стремление к лучшему, к познанию неизведанного.

Изображения колосьев по периметру каймы символизирует основной вид экономического развития поселения — выращивание зерновых, указывает на богатые хлебные нивы поселения.

Примечания 

Флаги с изображением ласточки